Новонаде́ждино — село Куракинского сельсовета Сердобского района Пензенской области. На 1 января 2012 года — 124 жителя.

География 
Село расположено на северо-западе Сердобского района. Расстояние до центра сельсовета села Куракино — 2 км, до районного центра город Сердобск — 9 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село основано в первой половине XIX века как выселок из соседнего села Надеждино (Куракино), князя Александра Борисовича Куракина (1752—1818). После смерти князя деревня перешла к его брату, а затем — к племяннику Борису Алексеевичу Куракину. В XIX веке именовалась Надеждинская слобода, Борисовка. В 1914 году имелась церковно-приходская школа. В 1926 году в окрестностях деревни располагался посёлок Монастырь (16 жителей). В 1939 году в Новонадеждино имелась начальная школа. В 1955 году — центральная усадьба совхоза «Надеждинский».

Численность населения

Улицы 
 Солнечная.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Сердобского района